BHR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bharatpur (Nepal)
 bhr – codice ISO 639-3 della lingua bara
 BHR – Codice ISO 3166-1 alpha-3 per il Bahrain